Диадумен — («Юноша, увенчивающий себя победной повязкой (диадемой)») — знаменитая статуя древнегреческого скульптора Поликлета, созданная ок. 430 г.до н. э.
 Марк Опелий Антонин Диадумен — римский император (217—218 гг. н. э.), сын и соправитель императора Макрина.